Північна протока — протока в Атлантичному океані, сполучає з океаном Ірландське море
 Північна протока — протока в Східно-Сибірському морі Північного Льодовитого океану, між островами Ведмежого архіпелагу
 Північна протока — протока в морі Лаптєвих Північного Льодовитого океану, між Таймирським півостровом та Великим Бегічевим островом